El término congelado, puede referirse a varios conceptos:

 Congelado, técnica fotográfica.
 Congelado, proceso de conservación de alimentos.